Steinort steht für folgende Orte:

in Russland:

 Primorskoje, untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad (Steinort, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen) 

in Polen:
 Strumiany (Borek Wielkopolski) (bis 1943: Steinort, 1943 bis 1945: Steinorthauland, Kreis Gostyn, Posen), Woiwodschaft Großpolen
 Gleźnowo (Steinort, Kreis Schlawe, Pommern), Woiwodschaft Westpommern
 Miroszewo (Nowe Warpno) (Steinort, Kreis Uckermünde, Pommern), Woiwodschaft Westpommern
 Sztynort (Steinort, Kreis Angerburg, Ostpreußen), Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Lettland:
 Akmenrags in Kurland

Steinort ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort (1909–1944), deutscher Militär

Siehe auch:
 Schloss Steinort
 Groß Steinort
 Sztynort Mały (Klein Steinort)
 Kamionek Wielki (Węgorzewo) (Ziegelei Steinort)